Hypseocharis är ett släkte av näveväxter. Hypseocharis ingår i familjen näveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Näveväxter
Hypseocharis